Onderdistrict in Indonesië
 Ketapang (Lampung Selatan), een onderdistrict van het regentschap Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Ketapang (Sampang), een onderdistrict van het regentschap Sampang in de provincie Oost-Java

Plaats in Indonesië
 Ketapang (Pangkal Balam), een plaats in het bestuurlijke gebied Pangkal Pinang in de provincie Banka-Billiton
 Ketapang (Cipondoh), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Ketapang (Ketapang), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Ketapang (Limau), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Ketapang (Kota Kendal), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Ketapang (Ulujami), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Ketapang (Kademangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Ketapang (Kalipuro), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java
 Ketapang I, een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Ketapang II, een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra

Anders
 Ketapang (regentschap), een regentschap in de Indonesische provincie West-Kalimantan
 Ketapang (stad), hoofdstad van het regentschap Ketapang